Sher ki Awaaz est un groupe de musique à la fois électronique et acoustique, mêlant les sons technologiques aux sonorités d'Afghanistan, d'Inde et d'autres parties du monde oriental. "Sher ki Awaaz" en hindi se traduit par "La Voix du Tigre". Les membres fondateurs sont Sébastien Lacroix et Ajmal Hachemi, tous deux auteurs et compositeurs de la formation.

Historique 

Sébastien, multi-instrumentiste d’origine française, a été initié depuis 1995 à la musique classique de l’Inde du Nord au sitar, puis à la dilruba, sorte de viole indienne.

Ajmal, d’origine afghane, est un tabliste et percussionniste ayant baigné dans les musiques traditionnelles afghanes et indiennes depuis l’enfance. Ses séjours dans divers pays du globe l'ont rendu polyglotte, en addition de son affection pour les poèmes persans et soufis, qui inspirent son chant.

La rencontre d'Ajmal et Sébastien en 1997 par amis interposés a donné naissance à leur premier ensemble traditionnel indo-afghan. Alors qu’auparavant Sébastien a composé dans de nombreux groupes de la région de Genève à tendance électro-psychédélique, gothique ou ambiant, Ajmal collaborait avec des musiciens pops et folkloriques afghans. C’est alors qu’ils découvrirent leur passion commune pour les musiques électroniques, en réalisant qu’ils ne voulaient en aucun cas renier leurs cultures (originale et d’adoption). La solution était simple, assumer pleinement son identité "cyber-ethnique". Les premières compositions du noyau de base naissent à l'aube des années 2000.

Instruments utilisés 

 Ordinateur et séquenceur
 Synthétiseur et Vocoder
 Sitar Indien
 Dilruba
 Surbahar
 Sarasvati Vînâ
 Rabâb Afghan
 Herati Dotâr
 Thérémine
 Tablâ
 Dholak
 Guitare EBow

Liens externes 
 Site Officiel de Sher ki Awaaz
 Sher ki Awaaz sur Myspace

Groupe de world music
Groupe de musique électronique
Groupe d'electronica